Gábor Horváth (priester) (1668-1740), een Hongaarse priester
 Gábor Horváth (voetballer, 1959) (1959-2019), een Hongaarse voetballer
 Gábor Horváth (schaker) (1967), een Hongaarse schaker
 Gábor Horváth (kajakker) (1971), een Hongaars kajakker
 Gábor Horváth (kanovaarder) (1985), een Hongaarse kanovaarder
 Gábor Horváth (voetballer, 1985) (1985), een Hongaarse voetballer